Исмаэль Таджури-Шради (; ; род. , Берн, Швейцария) — ливийский футболист, правый полузащитник клуба «Омония» (Никосия). Выступал в сборной Ливии.

Биография

Ранние годы 
Родился в столице Швейцарии, Берне, в семье ливийского дипломата, работника посольства Ливии. Переехал в Австрию в возрасте девяти лет, австрийский паспорт получил в марте 2016 года. Всегда считал себя ливийцем.

Клубная карьера 
Воспитанник академий австрийских клубов. С лета 2011 года Таджури начал выступать за вторую команду венской «Аустрии». После достижения совершеннолетия подписал профессиональный контракт. В мае 2013 года венский клуб сообщил о продлении контракта с Таджури до лета 2015 года. В начале 2014 года «Аустрия» продлила его контракт до 2017 года и отправила в аренду в клуб «Райндорф Альтах» до конца сезона 2014/15. Забив 4 гола в 15 матчах в Эрсте-лиге, Таджури помог «Альтаху» пробиться в Бундеслигу. Его дебют в высшей австрийской лиге состоялся 13 августа 2014 года в матче против клуба «Адмира Ваккер Мёдлинг». Всего в дебютном сезоне в Бундеслиге Исмаэль сыграл в 28 матчах, забил 4 гола. Летом 2015 года Таджури, вернувшийся в «Аустрию», продлил контракт до лета 2018 года, однако в августе был отдан «Альтаху» в аренду ещё на один сезон с опцией выкупа. Летом 2016 года он вновь вернулся в «Аустрию», и 17 июля дебютировал за венский клуб в матче первого раунда Кубка Австрии 2016/17 против клуба «Дорнбирн», на 56-й минуте встречи забив свой первый гол в форме родной команды. Играл за «Аустрию» в течение последующих полутора сезонов, являясь игроком основного состава, в 49 матчах чемпионата забил 8 раз.

12 января 2018 года Таджури перешёл в клуб MLS «Нью-Йорк Сити». За нью-йоркский клуб дебютировал 4 марта в матче стартового тура сезона 2018 против «Спортинга Канзас-Сити». 17 марта в поединке против «Орландо Сити», впервые выйдя в стартовом составе, забил свой первый гол за клуб из Бронкса. В феврале 2019 года Таджури-Шради получил грин-карту и в MLS перестал считаться иностранным игроком. 16 января 2020 года согласовал с «Нью-Йорк Сити» новый многолетний контракт.

14 декабря 2021 года новообразованный клуб «Шарлотт» выбрал Таджури-Шради на драфте расширения MLS, после чего продал его клубу «Лос-Анджелес» за $400 тыс. в общих распределительных средствах. Пропустив первые два матча сезона из-за травмы, за «Лос-Анджелес» он дебютировал 12 марта 2022 года в матче против «Интер Майами», выйдя на замену на 70-й минуте и забив гол со штрафного удара на 82-й минуте.

5 августа 2022 года Таджури-Шради был приобретён клубом «Нью-Инглэнд Революшн» за $400 тыс. в общих распределительных средствах. «Лос-Анджелес» получит дополнительно $200 тыс., если контракт с ним будет продлён на сезон 2024.

Международная карьера 
Летом 2012 года Таджури сыграл один матч в составе молодёжной сборной Ливии, против сверстников из Марокко.

За первую сборную Ливии Таджури-Шради дебютировал 8 сентября 2018 года в матче квалификации Кубка африканских наций 2019 против сборной ЮАР.

Статистика выступлений

Достижения 
 
  «Райндорф Альтах»
 Победитель Первой лиги Австрии: 2013/14
  «Нью-Йорк Сити»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Ливии
Футболисты Австрии
Игроки сборной Ливии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ливии по футболу
Игроки ФК «Райндорф Альтах»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»